Rances peut faire référence à :
 Rances, une commune française de l'Aube,
 Rances, une commune suisse du canton de Vaud,